Bernardino Scammacca – religioso italiano
 Gianluca Scamacca – calciatore italiano
 Guglielmo Scammacca Della Bruca – imprenditore e politico italiano
 Nat Scammacca – poeta, saggista e traduttore italiano
 Ortensio Scammacca – drammaturgo italiano